Ткаченко Володимир Андрійович — повний кавалер ордена Слави.
 Ткаченко Володимир Васильович (1946–2009) — державний службовець, заслужений машинобудівник України
 Ткаченко Володимир Володимирович — український науковець, доктор історичних наук.
 Ткаченко Володимир Іванович (1950–2003) — радянський, український кінооператор-документаліст.
 Ткаченко Володимир Матвійович — Герой Радянського Союзу.
 Ткаченко Володимир Петрович — український радянський баскетболіст, Заслужений майстер спорту СРСР (1979), бронзовий призер Олімпійських ігор 1976 та 1980 року.
 Ткаченко Володимир Сергійович (*1983) — український вокаліст, композитор.
 Ткаченко Володимир Тарасович — український письменник.
 Ткаченко Володимир Валентинович — український плавець, срібний призер Олімпійських ігор 1988 року.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок